Styracaster är ett släkte av sjöstjärnor. Styracaster ingår i familjen Porcellanasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Styracaster